Santa Cacilda († c.1050) — santa católica
 Casilda — município da província de Santa Fé, Argentina

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de religião